The Valley (Anguilla); de hoofdstad van het Caribische eiland Anguilla
The Valley (stadion); een stadion in Londen
The Valley (gebouw); een gebouw in Amsterdam
The Valley (1976); een film van Peter Jackson
Zie ook:
 Valley